Poto peut être :
 Poto ou Bapoto, peuple bantou de la République démocratique du Congo ;
 poto, langue bantoue parlée par les Bapoto ;
 poto (Potos flavus), mammifère arboricole et nocturne de la forêt humide d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale.

 Alicia Poto (née en 1978), joueuse de basket-ball australienne ;
 Mike Poto (né en 1981),  footballeur zambien.
Prénom :
  (née en 1962), parlementaire néo-zélandaise. 
Surnom :
 Poto et Cabengo, noms que s'étaient elles-mêmes donnés, respectivement, Grace et Virginia Kennedy.

Élément formateur poto- : 
 potomanie

Avec redoublement 
 Poto Poto, jeu informatique ;
 Poto-Poto, quartier de Brazzaville.

Voir aussi 
Homophone :
 
Paronyme :